

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Lechówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Lechówka – część wsi Brzezówka w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Lechówka – osada wsi Stryszawa w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Lechówka – część wsi Złota w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno